Adam Bakri – attore e modello palestinese
 Mohammad Bakri – attore, regista e sceneggiatore palestinese
 Saleh Bakri – attore palestinese
 Ziad Bakri – attore, regista e direttore della fotografia palestinese
 Mahmood Bakri – attore palestinese